El término expropiación petrolera puede referirse:

 A la nacionalización de suministros de petróleo, el conjunto de políticas que ejecutan los gobiernos de los países con miras a desprivatizar la extracción de petróleo, para reservarse el derecho de explotar y obtener el control mayoritario o total de las ganancias por concepto de exportaciones de este recurso.
 A la expropiación petrolera en México, un evento resultante de la implementación de la Ley de Expropiación de 1936 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana, aplicados a las compañías petroleras el 18 de marzo de 1938 por el Presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas del Río.